

Geografia
 Faggiano – comune italiano della provincia di Taranto in Puglia
 Faggiano – frazione di Sant'Agata de' Goti, comune italiano della provincia di Benevento in Campania

Persone
 Damiano Faggiano – ex cestista italiano
 Daniele Faggiano – dirigente sportivo italiano
 Eugenio Raffaele Faggiano – vescovo cattolico italiano
 Jorge Faggiano – ex cestista argentino
 Lucas Faggiano – cestista argentino